Das Wort Gepäckwagen bezeichnet 
 
 einen Eisenbahnwagen zur Beförderung von Reisegepäck, das nach Größe und Gewicht nicht mehr als Handgepäck gilt, siehe Gepäckwagen (Eisenbahnwagen).
 zwei-, drei- oder vierrädrige Fahrzeuge, mit denen Gepäckstücke über in der Regel kurze Wege befördert werden, siehe Gepäckwagen (Kofferkuli).

Siehe auch